Tsu pode ser:
 Tsu (kana), um dos kana japoneses
 Tsu (cidade), no Japão
 Tsu (rede social)
 Taxa Social Única, tributo aplicado em Portugal 
 Tramagal Sport União, clube português

Desambiguação